dalmatiek (liturgie), voor het liturgische kledingstuk in de Rooms-katholieke, Oosters-orthodoxe en Anglicaanse Kerken.
dalmatiek (profaan), voor het kledingstuk uit de oudheid dat later een plaats zou krijgen onder de regalia.